Rock Springs har flere betydninger:

Stednavne

USA 
 Rock Springs, Californien
 Rock Springs, New Mexico
 Rock Springs, Wisconsin
 Rock Springs, Wyoming
 Rock Springs–Sweetwater County Airport, Wyoming
 Rock Springs Conservation Area, Illinois
 Rock Springs Run State Reserve, Florida

Se også 
 Rock Springs-massakren i 1885